Gonzales peut désigner :

Patronyme 

 Alberto R. Gonzales (né en 1955), homme politique américain, procureur général des États-Unis.
 André Gonzales (né en 1998), coureur cycliste péruvien.
 Álex Gonzales (1986-), rappeur américain.
 Daniel César Martín Brühl González (né en 1978), acteur allemand, plus connu sous le nom de Daniel Brühl.
 Didier Gonzales (né en 1960), homme politique français, ancien député.
Elina González Acha de Correa Morales (1861-1942), géographe argentine.
Francisco Gonzales (1947-2008), footballeur péruvien.
 Jermaine Gonzales (né en 1984), athlète jamaïcain.
  (1822-1881), général et militaire mexicain.
 Mark Gonzales (né en 1968), skateboarder américain
 Pancho Gonzales (1928-1995), joueur de tennis américain.
 Tony Gonzales (né en 1980), homme politique américain.

Personnage de fiction 
 Speedy Gonzales, souris de la série des Looney Tunes.

Pseudonyme 

 Jason Charles Beck ou Chilly Gonzales (né en 1972), musicien canadien.

Toponyme

Gonzales (Californie), la capitale du vin pour la Californie.
 Gonzales (Louisiane)
 Gonzales (Texas)
 Comté de Gonzales (Texas)

Divers 
 Bataille de Gonzales, du nom de la ville texane homonyme, marque le début de la révolution texane en 1835.

Patronyme hispanique
Homonymie de localités aux États-Unis